Сергей Зеленцов:
 Зеленцов, Сергей Александрович (1927—2017) — советский военный инженер и организатор оборонной промышленности, генерал-лейтенант в отставке, лауреат Государственной премии СССР.
 Зеленцов, Сергей Викторович (род. 1963) — российский селекционер, член-корреспондент РАН (2019).
 Зеленцов, Сергей Матвеевич (1889—1932) — организатор производства.